

Toponymie 

Arrah est le nom porté par plusieurs villes à travers le monde :
 Arrah, département de la Côte d'Ivoire
 Arrah, chef-lieu du district de Bhojpur en Inde

Par analogie 
 Arrah est une interjection venant de l'arabe signifiant "attention !". Elle est souvent employée à très haute voix en France, notamment à Marseille, par les guetteurs (ou choufs) d'un réseau de stupéfiants postés à l'entrée d'un point de deal comme une cité sensible par exemple pour alerter le réseau de l'arrivée des forces de l'ordre ou d'un ennemi voulant s'approcher du lieu.